Бистаньо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 1831 человек (2008 г.), плотность населения составляет 104 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 15012. Телефонный код — 0144.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Города-побратимы 
  Флавьяк (Франция)

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики